Иван Анатольевич Рыжиков (род. 25 августа 1974, Сургут) — российский актёр театра и кино, Заслуженный артист Российской Федерации (2010).

Биография 
Иван Анатольевич Рыжиков родился 25 августа 1974 года в городе Сургут Тюменской области (сейчас Ханты-Мансийский автономный округ — Югра). В 1996 году окончил Московское Высшее театральное училище им. Щукина (курс Ю. В. Шлыкова).

В 1996—1998 годах играл в театре Симонова.
В 1998—2020 годах работал в Театре на Таганке.
С 2020 года — артист МХАТ им. М. Горького.

Семья 
 Брат — актёр Григорий Анатольевич Рыжиков (р. 1978), артист МХТ имени А. П. Чехова.

Награды 
 Заслуженный артист России (2010).

Работы в театре

Театр на Таганке 
 «Евгений Онегин» — Ленский
 «Антигона» — Хор, Гемон
 «Братья Карамазовы (Скотопригоньевск)» — Дмитрий Карамазов
 «До и после» — Исполнитель бриколажа
 «Добрый человек из Сезуана» — Янг Сун
 «Идите и остановите прогресс (обэриуты)» — Первый, Ослов, Веечка, Верблюд, Сыновья, Убийцы
 «Марат и маркиз Де Сад» — Санитар, Дюпре
 «Театральный роман» — Шервинский-Мышлаевский-Гоголь, Писатель-Настасья Ивановна-Ипполит
 «Фауст» — Могильщики, Охранники, стукачи, палачи, Парис
 «Шарашка» — Хоробов, генерал
 «Двенадцатая ночь» — Мальволио
 «Мастер и Маргарита» — Понтий Пилат
 «Горе от Ума» — Скалозуб

Фильмография 
  — Луна-парк (Россия, Франция) — эпизод
 — — Петербургские тайны
  — Страна глухих
  — Не послать ли нам… гонца?
  — Чек — Белобрысый
  — Гражданин начальник (1-5 серии) — Саня Заварзин, бандит
  — Леди Босс
  — На углу, у Патриарших-2 — Вовчик
  — Кодекс чести — из братвы «Графа»
  — Тайный знак — «Ферзь»
  — Шарашка — Хоробов, генерал
  — Виола Тараканова. В мире преступных страстей (фильм 3 «Чудовище без красавицы») — «Аспирин»
  — Русское лекарство — Юрий Иосифович Бигин
  — Жених для Барби — Саша
  — Лига обманутых жен — Аркадий
  — Мама не горюй 2
  — Мошенники — таксист-неудачник
 - — Студенты — Владимир Семёнович Демьяненко, физрук, кличка «Демон»
  — Мой генерал — Чуев
  — Под Большой медведицей — кредитор
  — Телохранитель — Ник Доусон
 — — Гонка за счастьем — братья-близнецы Парамоновы
 — — Проклятый рай — Корытин
  — Агентство Алиби (26-я серия «Гибель Помпеи»)
  — Беглянки — помощник
  — День гнева
  — Подруга банкира — Лев Алексеевич Савельев, шеф Зои
  — Я — телохранитель (серия «Киллер к юбилею») — Юрий Шалымов
 — — Мачеха — Савельев, отец Тимки
  — Взрослые игры (Мачеха 2) — Валерий Савельев, отец Тимки
  — Завещание ночи (Россия, Украина) — Сафронов, директор банка
  — Продолжение следует — Коленька
  — Украсть у … — пьяный в кипрском баре
  — Высший пилотаж — пассажир ВИП
  — Галыгин.ру — Горбань
  — Гастарбайтер — Внук Кирилл
  — Дикий — Василий Ильич Ошурков
  — Клуб — Генрих Аполлонович, адвокат
  — Пират и пиратка — Дмитрий Федотов, издатель
  — Семь жён одного холостяка — Алексей, бизнесмен
 — — Кармелита — Шпала
 — — Кремлёвские курсанты — Алексей Валерьевич Боткин, комбат
  — Девятый отдел — Евгений Иванович Шевцов, начальник 9 отдела
  — Дом образцового содержания — Василий Павлович Затевахин, комдив
  — Любовь Надежды — Дмитрий Петрович Рубакин, мэр
  — Отдел (фильм 2 «Пятницкий») — Гущин, новый префект округа
 — — Институт благородных девиц — Платон Матвеев, миллионщик
  — Девичья охота — Карасёв
  — Интерны (100-я серия) — Таранов, пациент Черноус
  — Москва. Три вокзала (14-я серия «Друзья по смерти») — Олег Сергеевич Зилов, майор из отдела по борьбе с наркотиками
 — — Кровинушка — Игорь
 — — Лесник (фильм 1-й «Зуб за зуб», фильм 33-й «Бонни и Клайд») — Трофим, муж Любки
  — Грач (4 серия «Мадонна с младенцем») — Михаил Петрович Лужин, начальник охраны в клинике
  — Ищейка
  — Кто, если не я? — Виктор Ефимович Латушкин, олигарх
  — Петрович (фильм 5 «Месть») — Александр Лукашин, маньяк
  — Проснёмся вместе? — Андрей Алексеевич Волков, генеральный директор холдинга
  — Тёмное царство (фильм 1 «Бешеные деньги») — Иван Петрович Телятев
  — Фёдоров
  — Стыд — Борис
  — Тайны института благородных девиц — Платон Матвеев, владелец ресторана
  — Земский доктор. Любовь вопреки — Илья Борисович, двойник Аникина (нет в титрах)
  — Мент в законе 9 — Сергей Павловский
  — Пороги — Юрий Владимирович Колосов, муж Марии, бывший следователь
  — Хорошие руки — Сергей Васьков (Дядя Вася), директор ночного клуба
  — Выстрел — Кувалдин
  — Весь этот джем — водитель мерседеса
  — Домработница — Борис Дятлов, адвокат Романа
  — Рая знает — Андрей Евгеньевич, полковник полиции
  — Сын моего отца — министр
  — Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса — полицейский
  — Майор Соколов. Игра без правил — Георгий Васильевич Рябцев, банкир
  — Неизвестный — Евгений Васильевич Раменский, руководитель коллекторского агентства
 2018 — Гостиница «Россия» — майор милиции, начальник отдела милиции Гостиницы
 2018 — Тайны госпожи Кирсановой — Кирилл Петрович Голохватов, градоначальник

Примечания

Ссылки 
 Иван Рыжиков: персональный профиль // Сайт театра на Таганке.
 Иван Рыжиков: досье // КиноПоиск.
 

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Актёры и актрисы Театра на Таганке